Rescued by Wireless – cortometraggio prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Rescued by Wireless – cortometraggio diretto da Henry McRae